El Condado de Walton es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Walton (Florida)
 Condado de Walton (Georgia)